Mjölnaregatan kan avse:

Mjölnaregatan, Göteborg
Mjölnaregatan, Malmö